Fu Jian est le nom de deux empereurs chinois du Qin antérieur :
 Fú Jiàn () (317—355, règne 351—355), fonda le Qin antérieur, de nom posthume empereur Jingming ;
 Fú Jiān () (338—385, règne 357—385), de nom posthume empereur Xuanzhao.

Le Fujian est une province au sud-est de la Chine.